Višnjeva je lahko:
 Višnjeva, Sjenica (Srbija)
 Višnjeva, Črna gora